Округ Фишер () расположен в США, штате Техас. На 2000 год численность населения составляла  человек. По оценке бюро переписи населения США в 2009 году население округа составляло  человек. Окружным центром является город Роби.

История 

Округ Фишер был сформирован в 1876 году.

География 

По данными Бюро переписи населения США площадь округа Фишер составляет 2333 км².

Основные шоссе 

  Шоссе 180
  Автострада 70
  Автострада 92

Соседние округа 

 Стоунуолл  (север)
 Джонс  (восток)
 Нолан  (юг)
 Скарри  (запад)
 Кент  (северо-запад)

Демография 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживало  жителей. Среди них 21,4 % составляли дети до 18 лет, 21,9 % люди возрастом более 65 лет. 50,7 % населения составляли женщины.

Национальный состав был следующим: 94,2 % белых, 4,3 % афроамериканцев, 0,5 % представителей коренных народов, 0,2 % азиатов, 24,3 % латиноамериканцев. 0,8 % населения являлись представителями двух или более рас.

Средний доход на душу населения в округе составлял $15120. 15,6 % населения имело доход ниже прожиточного минимума. Средний доход на домохозяйство составлял $34838.

Также 73,3 % взрослого населения имело законченное среднее образование, а 12,4 % имело высшее образование.

Примечания 

Округа Техаса